Baade kan syfta på:

Brunolf Baade, (1904–1969), tysk flygplanstillverkare
Ernst-Günther Baade (1897–1945), tysk general
Knud Andreassen Baade (1808–1879), norsk konstnär
Peter Daniel Baade (1737–1823), norsk teolog
Walter Baade, (1894–1960), tysk meteorolog.